Raschke ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Raschke (1883–1967), deutscher Politiker (CDU)
 Benjamin Raschke (* 1982), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Felix Raschke (1884–1957), deutscher Politiker (KPD/SED).
 Friederike Raschke (* 1950), deutsche Schauspielerin und Schriftstellerin 
 Georg Friedrich Raschke (1772–1849), deutscher Maler
 Gerda Maria Raschke (* 1944), deutsche Malerin
 Gert Raschke (1914–1975), deutscher Bundesrichter
 Helga Raschke (* 1935), deutsche Ethnografin, Museologin, Heimatforscherin und Autorin

 James Raschke (* 1940), US-amerikanischer Ringer und Wrestler
 Jens Raschke (* 1970), deutscher Kindertheatermacher und Autor
 Joachim Raschke (* 1938), deutscher Politikwissenschaftler
 Juliane Raschke (* 1989), deutsches Model
 Korbinian Raschke (* 1992), deutscher Biathlet
 Marie Raschke (1850–1935), deutsche Frauenrechtlerin
 Martin Raschke (1905–1943), deutscher Schriftsteller
 Olaf Raschke (* 1963), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Meißen
 Peter Raschke (* 1941), deutscher Politikwissenschaftler
 Rudolf Raschke (1923–1945), deutscher Offizier
 Thomas Raschke (* 1961), deutscher Bildhauer und Goldschmied
 Tim Raschke (* 1970), deutscher Posaunist und Komponist
 Ulf Raschke (* 1972), deutscher Fußballspieler
 Wolf-Rüdiger Raschke (* 1948), deutscher Musiker, Gründer und Leiter von Karussell (Band)

Siehe auch:

 Raschker
 Raška
 Raszka
 Raschka
 Raske
 Raszków (Raschkau)
 Raschick